

Patronymes 
Boubnov (masculin ; ) ou Boubnova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Boubnov (1955-), footballeur soviétique
 Alexandre Boubnov (1883-1963), amiral russe
 Andreï Boubnov (1883-1940), homme politique russe, un des leaders bolchéviques de la Révolution russe
 Ivan Boubnov (1872-1919), ingénieur naval de la marine militaire russe
 Varvara Boubnova (1886-1983), peintre, artiste graphique lithographe et pédagogue russe

Patronyme russe